Піке́ — бавовняна або шовкова тканина полотняного переплетення з рельєфним малюнком у вигляді рубчиків або опуклих візерунків на лицьовому боці.
 Піке́ — вид тангажу, стрімкий політ літака майже вертикально вниз.

Прізвище 

Піке́ (, ) — іспанське і французьке прізвище:
 Жерард Піке Бернабеу ( 2 лютого 1987 року) — іспанський футболіст, захисник збірної Іспанії та «Барселони»;
 Хосеп Піке-і-Кампс ( ) — іспанський політик з правоцентристської Народної партії (PP), який представляє Барселону.
 Нельсон Соуту Піке, бразильський автогонщик, а також його син Нельсон Анжело Піке

Прізвища
Іспанські прізвища